Mozole – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Mozole – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim
 Mozole – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim
 Mozole – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim